Darkness Falls puede referirse a:

 Darkness Falls (1999), película británica de 1999 dirigida por John Howlett.
 Darkness Falls (2003), película estadounidense de 2003 dirigida por Jonathan Liebesman.
 «Darkness Falls» episodio de la primera temporada de la serie de televisión The X-Files.